Ишля́ () — топоним в Башкортостане

 Ишля — село в Белорецком районе.
 Ишля — приток реки Сюрюнзяк.
 Ишля — остановочный пункт Инзерской линии Белорецкой узкоколейной железной дороги.